Mār Abhā di Kashkar – vescovo cristiano orientale, scrittore e santo siriaco noto come Aba I (VI secolo)
 Mār Abhā di Kashkar – scrittore e traduttore siriaco (VI-VII secolo)